Bishoff est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 , femme politique américaine en Ohio
, auteur et administrateur américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme